Литви́н (Литвина), от литвины — жители Великого княжества Литовского; также топоним.

Литвин 
 Литвин, Агнешка (род. 1972) — польская актриса кабаре, дважды лауреат общенациональных конкурсов песни кабаре.
 Литвин, Алтер Львович (1931—2023) — советский и российский историк, профессор, доктор исторических наук.
 Литвин, Антон Викторович (род. 1967) — российский художник.
 Литвин, Вадим Валентинович (род. 1963) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины.
 Литвин, Василий Степанович (1941—2017) — бандурист, заслуженный артист Украины.
 Литвин, Виктор Юрьевич (1938—2011) — член-корреспондент Российской академии медицинских наук.
 Литвин, Виталий Яковлевич (род. 1944) — советский и российский дипломат.
 
 Литвин, Генрик (род. 1959) — польский историк и дипломат.
 Литвин, Георгий Афанасьевич (1922—1999) — советский и российский историк, военный переводчик.
 Литвин, Дмитрий Андреевич (род. 1996) — украинский футболист.
 
 Литвин, Иоанна (род. 1977) — польская театральная актриса, актриса года за сезон 2006/07.
 Литвин, Константин Захарович (1907—1994) — украинский советский деятель. Министр культуры УССР в 1953/56 годах.
 Литвин, Константин Николаевич (1953—2022) — российский художник по стеклу, заслуженный художник Российской Федерации (2010).
 Литвин, Кшиштоф (1935—2000) — польский актёр.
 Литвин, Лука Семёнович (1876—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.
 Литвин, Мария Корнеевна (1910—1973) — колхозница, звеньевая свиноводческого совхоза имени Красной Армии, Полтавская область, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Михалон Литвин — мемуарист-этнограф XVI века.
 
 Литвин, Олег Александрович (1936—2017) — советский фотокорреспондент и обозреватель.
 Литвин, Пётр Михайлович (род. 1967) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий войсками Южного оперативного командования.
 Литвин, Фелия Васильевна (1861—1936) — певица.
 Штепа, Неля Игоревна (девичья фамилия Литвин, род. 1962) — украинский политик, городской голова города Славянск в 2010—2014 годах.
 Литвин, Чеслав (род. 1955) — польский инженер и политик, депутат Сейма V каденции.
 Литвин, Францишек (1899—1965) — польский врач, министр здравоохранения Польши в 1945-47 годах.
 Литвин, Эсфирь Соломоновна (1910—1994) — филолог и литературовед, детский писатель.
 Литвин, Юрий Тимонович (1934—1984) — украинский поэт, публицист и правозащитник.

Двойная фамилия 
 Литвин-Мосальский, Василий Михайлович (умер после 1521) — князь Мосальского княжества (1495—1500).

Литвина 
 Литвина, Анна Феликсовна (род. 1966) — российский учёный-филолог.
 Литвина, Жанна Николаевна (род. 1954) — белорусская журналистка.

Псевдоним 
 Литвин — псевдоним Бронислава Францевича Залесского (1819—1880).
 Савелий Литвин — литературный псевдоним Савелия Константиновича Эфрона (1849—1925).
 Юлий Литвин — литературный псевдоним Юлюса Янониса (1896—1917).

Топоним 
 Литвин — остров на озере Кезадра.

Техника 
 Литвина-3903 — белорусский вездеход.

Другое 
 Усердный Литвин — известная масонская ложа в Вильне в начале XVIII века.

См. также 
 Летвин
 Литвинов
 Литвинский
 Литвиненко
 Литвины